Анна Анатольевна Крылова (в девичестве — Куропаткина; род. , Каменск-Шахтинский, Ростовская область) — российская легкоатлетка (тройной прыжок). Чемпионка России в помещении (2012).

Биография 
Анна Анатольевна Куропаткина родилась 3 октября 1985 года в Каменске-Шахтинском.

На российских соревнованиях первоначально представляла Санкт-Петербург и Ростовскую область, с 2011 года — Санкт-Петербург и Татарстан, с 2017 года — Татарстан.

В 2012 году вышла замуж и взяла фамилию супруга.

В 2017 году стала победительницей соревнований по лёгкой атлетике «Русская зима» и «Мемориал братьев Знаменских».

Основные результаты

Международные

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ВФЛА

Чемпионы России по лёгкой атлетике